Ка́рлос Родри́гес (): Родригес, Карлос (велогонщик) (род. 2001) — испанский велогонщик.
 Родригес, Карлос Альберто (род. 1997) — мексиканский футболист.
 Родригес, Карлос Габриэль (род. 1990) — панамский футболист.
 Родригес, Карлос Марио (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Родригес, Карлос Рафаэль (1913—1997) — кубинский политический деятель.
 Родригес, Карлос Фелипе (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Родригес, Карлос Херардо (род. 1985) — мексиканский футболист.
 Родригес, Карлос Эдуардо (род. 2000) — венесуэльский футболист.